Григорий Яровой: Яровой, Григорий Васильевич (1916—1988) — Герой Советского Союза.
 Яровой, Григорий Васильевич (1914—1989) — председатель сельхозартели в Карагандинской области, Герой Социалистического Труда.